Saint-Romans peut désigner :

en France :
Saint-Romans, commune située dans le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes ;
Saint-Romans-des-Champs, commune située dans le département des Deux-Sèvres et la région Poitou-Charentes ;
Saint-Romans-lès-Melle, commune située dans le département des Deux-Sèvres et la région Poitou-Charentes.

Voir aussi
Page d'homonymie Saint-Romain : toponymes de langue française ;
Page d'homonymie Saint-Roman (homonymie) : toponymes de langue française ;
Page d'homonymie São Romão : toponymes de langue portugaise.